De moordenaar woont op nr. 21, een roman uit 1939 van Stanislas-André Steeman
L'assassin habite au 21 (film), een film uit 1942 van Henri-Georges Clouzot